HTG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Chatanga (Russia)
 HTG – codice valutario ISO 4217 del Gourde haitiano, valuta di Haiti